Jean-François Quintin, kanadski hokejist, * 28. maj 1969, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Kanada.

Quintin je večino svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral dve sezoni za moštvo San Jose Sharks, v tem času je nastopil na dvaindvajsetih tekmah, na katerih je dosegel po pet golov in podaj. V sezoni 1998/1999 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, po štirih sezonah v ligi DEL pa se je upokojil.

Pregled kariere 

|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 86/87
|
| 42
| 1
| 9
| 10
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 87/88
|
| 70
| 28
| 70
| 98
|
| 143
|
| 11
| 5
| 8
| 13
|
| 26
|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 88/89
|
| 69
| 52
| 100
| 152
|
| 105
|
| 10
| 9
| 15
| 24
|
| 16
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 89/90
|
| 68
| 20
| 18
| 38
|
| 38
|
| 10
| 8
| 4
| 12
|
| 14
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 90/91
|
| 78
| 31
| 43
| 74
|
| 64
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 11
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 91/92
|
| 21
| 4
| 6
| 10
|
| 29
|
| 13
| 2
| 10
| 12
|
| 29
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 92/93
|
| 64
| 20
| 29
| 49
|
| 169
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 93/94
|
| 41
| 14
| 19
| 33
|
| 117
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 94/95
|
| 63
| 23
| 35
| 58
|
| 130
|
| 19
| 2
| 9
| 11
|
| 57
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 95/96
|
| 77
| 26
| 35
| 61
|
| 158
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 20
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 96/97
|
| 21
| 3
| 5
| 8
|
| 49
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 97/98
|
| 79
| 22
| 37
| 59
|
| 126
|
| 11
| 3
| 6
| 9
|
| 34
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 19
| 14
| 16
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 15
|
| 15
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| DEL
| 99/00
|
| 55
| 13
| 35
| 48
| -8
| 197
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| DEL - Abstiegsrunde
| 99/00
|
| 11
| 8
| 8
| 16
| +4
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| DEL
| 00/01
|
| 54
| 15
| 32
| 47
| -8
| 217
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| DEL
| 01/02
|
| 38
| 8
| 6
| 14
| -13
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| DEL
| 02/03
|
| 47
| 12
| 21
| 33
| +7
| 94
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 26
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |945
| bgcolor="#7FFF00" |318
| bgcolor="#7FFF00" |534
| bgcolor="#7FFF00" |852
| bgcolor="#7FFF00" |-18
| bgcolor="#7FFF00" |1758
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |117
| bgcolor="#7FFF00" |48
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |110
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |251
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Shawinigan Cataractes
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti Düsseldorfer EG